Bitva u Issu je označení více konfliktů ve východním Středomoří u Iskenderunského zálivu:

 Bitva u Issu (333 př. n. l.) – vítězství Alexandra Velikého nad perským Dareiem III., jedna z nejslavnějších bitev starověku
 Bitva u Issu (194) – vítězství římského císaře Septimia Severa nad proticísařem Pescenniem Nigrem roku 194 n. l.
 Bitva u Issu (622) – vítězství byzantského císaře Herakleia nad sasánovským Husravem II. roku 622 n. l.